Troy to angielskie imię męskie, oznacza w tym języku także Troję.

Geografia

Miejscowości w USA 
 Troy – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Pike
 Troy – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Latah
 Troy – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Troy – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Perry
 Troy – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
 Troy – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Troy – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Troy – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
 Troy – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Lincoln
 Troy – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Troy – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Troy – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 Troy – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Montgomery
 Troy – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Miami
 Troy – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Troy – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenwood
 Troy – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Obion
 Troy – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bell
 Troy – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Troy – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Troy – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Troy – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Troy – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth

Gminy w USA 
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Perry
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clarke
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monroe
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Troy (ang. Troy Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Troy (ang. Troy Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Montgomery
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Troy (ang. Troy Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
 Troy (ang. Troy Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Troy (ang. Troy Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Troy (ang. Troy Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Troy (ang. Troy Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth

Muzyka 
 "Troy (The Phoenix from the Flame)" – singel Sinéad O’Connor z albumu Theology